Stati Uniti d'America
 Montgomery City – comunità non incorporata della Contea di Mono, California
 Montgomery City – città della Contea di Montgomery, Missouri